Chatschig bzw. Hatschik ist der Familienname folgender Personen:

 Chatschig I (973–992), Katholikoi der Armenischen Apostolischen Kirche
 Chatschig II (1058–1065), Katholikoi der Armenischen Apostolischen Kirche
 Hatschik Daschtents (1910–1974), armenischer Schriftsteller
 Hatschik Margosyan (1894–1977), armenischer Schriftsteller